Belser ist der Familienname folgender Personen:

 Caesar Belser (* 1944), US-amerikanischer Footballspieler
 Eduard Belser (* 1942), Schweizer Politiker (SP), Regierungsrat und Ständerat des Kantons Basel-Landschaft
 Eva Maria Belser (* 1970), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Jacob Belser (1909–1982), US-Sänger, bekannt als Jack Barry
 James Edwin Belser (1805–1859), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jason Belser (* 1970), US-amerikanischer Footballspieler
 Johannes von Belser (1850–1916), deutscher katholischer Theologe

Belser ist der Name folgender Unternehmen:
 Belser-Verlag, Stuttgart

Siehe auch:
 Belzer
 W. Gordon Belser Arboretum